Kulturpalatset kan syfta på:

Kulturpalatset (Iaşi) – en byggnad i Rumänien
Kulturpalatset (Tirana) – en byggnad i Albanien
Kulturpalatset (Warszawa) – en byggnad i Polen